Kaplan se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Moises Kaplan
 William Kaplan